Bario (geslacht), een geslacht van vissen
 Bario (gemeente), een gemeente op Borneo
 Bario Airport